Zurbriggen est un patronyme porté par plusieurs personnalités suisses (par ordre alphabétique) :
 Bernadette Zurbriggen (1956-), skieuse alpine suisse, née à Saas-Grund.
 Elia Zurbriggen (1990-), skieur alpin suisse.
 Heidi Zurbriggen (1967-), skieuse alpine suisse, née à Saas-Almagell.
 Matthias Zurbriggen (1856-1917), alpiniste, né à Saas-Fee.
 Pirmin Zurbriggen (1963-), skieur alpin suisse, né à Saas-Almagell.
 Silvan Zurbriggen (1981-), skieur alpin suisse, né à Brigue.
 Werner Zurbriggen (1931-1980), peintre suisse né à Saas-Almagell.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse